Rumunjska:
 Constanța (grad)
 Constanța (županija)